Gersdorf peut faire référence à :
 Gersdorf, commune allemande de l'arrondissement de Zwickau, en Saxe ;
 Gersdorf an der Feistritz, commune autrichienne du district de Weiz, en Styrie.

Voir aussi 
 Gersdorff